Hans Hjalmar Mild, švedski hokejist in nogometaš, * 31. julij 1934, Stockholm, Švedska, † 23. december 2007, Stockholm.

Mild je igral za klube IK Göta, Djurgårdens IF in Hammarby IF v švedski hokejski ligi, kjer je šestkrat osvojil naslov državnega prvaka, v sezonah 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62 in 1962/63 . 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na kateri je osvojil srebrno medaljo, in enem svetovnem prvenstvu (brez olimpijskih iger), na katerem je bil srebrn. Za reprezentanco je nastopil na 63-ih tekmah.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 62/63
|
| 20
| 12
| 10
| 22
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 4
| 3
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 12
| 4
| 16
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 19
| 2
| 7
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 18
| 7
| 4
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 66
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski levokrilni napadalci
Švedski nogometaši
Švedski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti IK Göta
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Hammarby IF
Trenerji Djurgårdens IF
Trenerji Hammarby IF
Trenerji Södertälje SK
Športniki več športov
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih
Nogometaši Djurgårdensa IF
Nogometaši IK Sirius Fotbolla
Nogometaši Eskilstuna Cityja
Švedski nogometni trenerji
Trenerji Eskilstuna Cityja